Weißer Tiger bezeichnet

 eine chinesische Sternenkonstellation, siehe Weißer Tiger (chinesische Sternenkonstellation)
 bestimmte Züchtungen von Königstigern
Der weiße Tiger (The White Tiger, 2008), Roman des indischen Schriftstellers Aravind Adiga.
Siehe auch:
 White Tiger
 Le Tigre blanc